Sjipkovica (makedonska: Шипковица) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Tetovo, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Sjipkovica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sjipkovica är huvudsakligen bergig, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pržalj,  meter över havet,  kilometer väster om Sjipkovica. Runt Sjipkovica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer sydost om Sjipkovica.

Omgivningarna runt Sjipkovica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tetovo (kommun)